Турнир по хоккею с мячом на зимней Универсиаде 2019 года прошёл с 1 по 10 марта в российском городе Красноярск. Хоккеисты и хоккеистки впервые разыграли награды Универсиады в хоккее с мячом.

Медали

Медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Групповой этап 
В соревновании приняли участие 5 сборных.

Группа

Матчи

Плей-офф

Полуфиналы 

{|class="wikitable" style="width:100%"
! style="background: #cedff2" align="center" colspan="1" |

|}

Матч за 3-е место 
{|class="wikitable" style="width:100%"
! style="background: #cedff2" align="center" colspan="1" |

|}

Финал 
{|class="wikitable" style="width:100%"
! style="background: #cedff2" align="center" colspan="1" |

|}

Женщины

Групповой этап 
В соревновании приняли участие 4 сборные.

Группа

Матчи 
{|class="wikitable" style="width:100%"
! style="background: #cedff2" align="center" colspan="1" |

|}

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Официальная книга результатов
 Календарь мужского турнира
 Календарь женского турнира

2019 год в хоккее с мячом
Хоккей с мячом
Хоккей с мячом на зимней Универсиаде 2019
Зимняя Универсиада 2019